Gjakonovski (, serbokroatisch: Đakonovski) ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Gjakonovski-Špato (1931–1987), jugoslawischer Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Martin Gjakonovski (* 1970), nordmazedonischer Jazzbassist